Poljanci, horvát népcsoport Észak-Burgenland területén

 Horvátország
 Poljanci, falu Oprisavci községben, Bród-Szávamente megyében